Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede - kerk in Gent, België
 Maria Koningin van de Vredekerk (Neviges) - kerk in Neviges, Duitsland
 Maria Koningin van de Vredekerk (Vredepeel) - kerk in Vredepeel, Nederland
 Maria Koningin van de Vredekerk (Weiteveen) - kerk in Weiteveen, Nederland
 Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede - kerk in Tilburg, Nederland
 Vredeskerk (Amsterdam) - kerk in Amsterdam
 Kerk van de Koningin van de Vrede (Košice) - kerk in Košice, Slowakije

Zie ook 
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Kerkgebouw naar patroonheilige